Axa peut faire référence à :
 Axa, une compagnie d'assurances, avec ses filiales Axa Banque,Axa Assistance et Axa (Suisse) ;
 Zo d'Axa, de son vrai nom Alphonse Gallaud de la Pérouse ;
 Axa Aréna NTC, une salle omnisports et de spectacles à Bratislava en Slovaquie ;
 Axa Sports Center, une patinoire de Södertälje en Suède.

AXA est un code qui peut faire référence à :
 .